Alessandro nell’Indie steht für:

 Alessandro nell’Indie (Metastasio), Opernlibretto von Pietro Metastasio (1730)
 Alessandro nell’Indie (Abos), Oper von Girolamo Abos (1747)
 Alessandro nell’Indie (Anfossi), Oper von Pasquale Anfossi (1772)
 Alessandro nell’Indie (Araja), Oper von Francesco Araja (1755)
 Alessandro nell’Indie (Bach), Oper von Johann Christian Bach (1762)
 Alessandro nell’Indie (Barba), Oper von Daniel Dal Barba (1761)
 Alessandro nell’Indie (Bertoni), Oper von Ferdinando Bertoni (1769)
 Alessandro nell’Indie (Bianchi), Oper von Francesco Bianchi (1785)
 Alessandro nell’Indie (Bioni), Oper von Antonio Bioni (1733)
 Alessandro nell’Indie (Brivio), Oper von Giuseppe Ferdinando Brivio (1742)
 Alessandro nell’Indie (Caruso), Oper von Luigi Caruso (1787)
 Alessandro nell’Indie (Cherubini), Oper von Luigi Cherubini (1784)
 Alessandro nell’Indie (Chiarini), Oper von Pietro Chiarini (1745)
 Alessandro nell’Indie (Cimarosa), Oper von Domenico Cimarosa (1781)
 Alessandro nell’Indie (Cocchi), Oper von Gioacchino Cocchi (1761)
 Alessandro nell’Indie (Corri), Oper von Domenico Corri (1774)
 Alessandro nell’Indie (Corselli), Oper von Francesco Corselli (1738)
 Alessandro nell’Indie (Duni), Oper von Egidio Duni (1736)
 Alessandro nell’Indie (Fiorillo), Oper von Ignazio Fiorillo (1752)
 Alessandro nell’Indie (Fischietti), Oper von Domenico Fischietti (1764)
 Alessandro nell’Indie (Galuppi, 1738), Oper von Baldassare Galuppi (1738)
 Alessandro nell’Indie (Galuppi, 1754), Oper von Baldassare Galuppi (1754)
 Alessandro nell’Indie (Galuppi, 1755), Oper von Baldassare Galuppi (1755)
 Alessandro nell’Indie (Gatti), Oper von Luigi Gatti (1768)
 Alessandro nell’Indie (Guglielmi), Oper von Pietro Alessandro Guglielmi (1789)
 Alessandro nell’Indie (Holzbauer), Oper von Ignaz Holzbauer (1759)
 Alessandro nell’Indie (Jommelli, 1743), Oper von Niccolò Jommelli (1743)
 Alessandro nell’Indie (Jommelli, 1760), Oper von Niccolò Jommelli (1760)
 Alessandro nell’Indie (Koželuh), Oper von Jan Antonín Koželuh (1769)
 Alessandro nell’Indie (Latilla), Oper von Gaetano Latilla (1752)
 Alessandro nell’Indie (Mancini), Oper von Francesco Mancini (1732)
 Alessandro nell’Indie (Marescalchi), Oper von Luigi Marescalchi (1778)
 Alessandro nell’Indie (Monza), Oper von Carlo Ignazio Monza (1775)
 Alessandro nell’Indie (Naumann), Oper von Johann Gottlieb Naumann (1768)
 Alessandro nell’Indie (Pacini), Oper von Giovanni Pacini (1824)
 Alessandro nell’Indie (Paisiello), Oper von Giovanni Paisiello (1773)
 Alessandro nell’Indie (Perez, 1744), Oper von Davide Perez (1744)
 Alessandro nell’Indie (Perez, 1755), Oper von Davide Perez (1755)
 Alessandro nell’Indie (Pescetti), Oper von Giovanni Pescetti (1732)
 Alessandro nell’Indie (Piccinni, 1758), Oper von Niccolò Piccinni (1758)
 Alessandro nell’Indie (Piccinni, 1774), Oper von Niccolò Piccinni (1774)
 Alessandro nell’Indie (Predieri), Oper von Luca Antonio Predieri (1731)
 Alessandro nell’Indie (Rust), Oper von Giacomo Rust (1775)
 Alessandro nell’Indie (Rutini), Oper von Giovanni Marco Rutini (1750)
 Alessandro nell’Indie (Sacchini, 1763), Oper von Antonio Sacchini (1763)
 Alessandro nell’Indie (Sacchini, 1768), Oper von Antonio Sacchini (1768)
 Alessandro nell’Indie (Sarro), Oper von Domenico Sarro (1736)
 Alessandro nell’Indie (Sarti, 1761), Oper von Giuseppe Sarti (1761)
 Alessandro nell’Indie (Sarti, 1787), Oper von Giuseppe Sarti (1787)
 Alessandro nell’Indie (Scalabrini), Oper von Paolo Scalabrini (1749)
 Alessandro nell’Indie (Scarlatti), Oper von Giuseppe Scarlatti (1753)
 Alessandro nell’Indie (Schiassi), Oper von Gaetano Maria Schiassi (1734)
 Alessandro nell’Indie (Scolari), Oper von Giuseppe Scolari (1750)
 Alessandro nell’Indie (Tarchi), Oper von Angelo Tarchi (1788)
 Alessandro nell’Indie (Traetta), Oper von Tommaso Traetta (1762)
 Alessandro nell’Indie (Uttini), Oper von Francesco Antonio Uttini (1743)
 Alessandro nell’Indie (Vinci), Oper von Leonardo Vinci (1729)
 Alessandro nell’Indie (Vivaldi), Opernpasticcio von Antonio Vivaldi (1737)
 Alessandro nell’Indie (Wagenseil), Oper von Georg Christoph Wagenseil (1748 oder 1769)

Siehe auch:

 Alessandro (de Majo), Oper von Gian Francesco de Majo (1766)
 Alexander in Indien, Oper von Peter Ritter (1811)
 Alessandro e Poro, Oper von Carl Heinrich Graun (1744)
 Cleofide
 Poro (Begriffsklärung)